Questa lista di divinità, in ordine alfabetico, punta a fornire informazioni sulle diverse divinità di religioni, culture e mitologie differenti.

Vedi anche le definizioni delle parole Dio, semidio, divinità, deva, mitologia e religione giuliana.

Divinità delle religioni maggiormente diffuse e organizzazione 
Di questo elenco fanno parte dei o entità divine delle religioni più diffuse al mondo e consistentemente organizzate con un clero.

Entità divine e spirituali delle religioni abramitiche 
Le religioni abramitiche sono le religioni monoteiste che hanno una base in comune fondata sull'Antico Testamento della Bibbia.
Queste religioni sono radicalmente monoteiste, riconoscono l'esistenza di un unico Dio supremo, pertanto altri esseri possono essere considerati come entità spirituali.

Ebraismo 
 Yahweh, indicato per lo più con il tetragramma biblico JHWH o YHWH e titolato generalmente Elohim ("elos", cielo; him, scendere; "coloro che provengono/discendono dal cielo") o Adonai ("Signore")

Cristianesimo 
 Dio – Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo dio in tre persone distinte)
 Dio Padre, prima persona della Trinità: Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
 Gesù Cristo, seconda persona della Trinità: è il Figlio di Dio incarnato, morto e risorto. Egli nacque da Maria per opera dello Spirito Santo.
 Spirito Santo, terza persona della Trinità: è lo Spirito d'amore.

Islam 
 Allah – Dio monoteistico

Altre entità 
 Satana demonio, demoni o diavoli - nemico di Jahvè-Dio-Geova-Allah, bandito dal paradiso
 Iblīs - jinn che rifiutò di prostrarsi davanti ad Adamo e venne bandito dal paradiso
 Angeli - messaggeri di (JHWH) Jahvè-Dio-Geova-Allah

Entità divine e spirituali delle religioni dharmiche

Divinità dell'Induismo 

 Saguna Brahman - Brahman con attributi, conosciuto come Īśvara, identificato con la Trimurti o Trinità Indù:
 Brahmā - il creatore
 Visnù - il preservatore
 Shiva - il distruttore
 Gli Aditya
 Indra - Re dei Deva, dio del tempo (meteorologico) e della guerra
 Mitra - dio dell'onestà, dell'amicizia e degli accordi
 Sūrya - il dio del sole e della vitalità
 Varuṇa - dio degli oceani e dei fiumi
 Yama - dio della morte e della giustizia

Deva principali 
 Agni - dio del fuoco
 Ashvin - dei gemelli dell'alba e del tramonto, medici divini
 Dyaus Pitar - (Padre del Cielo) parallelo indiano del dio romano Giove
 Ganesha - dio della saggezza, dell'intelligenza, dell'educazione e della prudenza
 Hanuman - uomo-scimmia, grande devoto di Rāma, simbolo del servizio devozionale
 Kālī - un aspetto della Madre Divina, al tempo stesso terrifico e benefico
 Krishna - ottavo avatar di Visnù
 Lakshmi - divinità della sorte, della fortuna, della bellezza e della fertilità, moglie di Vishnu
 Parvati - moglie di Shiva
 Prithivi Mata - la divinità della Terra
 Purusha - l'uomo cosmico
 I Rudra - le 11 divinità della distruzione
 Sarasvathi - divinità dell'intelligenza, della cultura, della musica e della conoscenza cosmica
 Chandra (divinità) - la divinità lunare
 Usha -
 I Vasu -
 Vāyu - dio del vento
 I Vishvadeva -
 Vyāsa, l'avatar scrittore, autore del Mahābhārata e dei Purāṇa. Compilatore dei Veda

Divinità Buddhiste 
 Lista delle figure paleolitiche

Entità divine e spirituali delle religioni taoiche

Divinità del Taoismo e del Confucianesimo 

 Chang'e
 Re Dragoni
 Ba Xian - Otto Immortali
 Erlang Shen
 Quattro/Cinque Guardiani
 Quattro Maestà - Quattro Re Celesti
 Fei Lian
 Fu Hsi
 Dio del nord
 Gong Gong
 Yu il grande
 Guanyin o Kuan Yin
 Guan Di

 Guan Gong
 Guan Yu
 Hotei
 Huang Di
 Imperatore di Giada
 Imperatore Giallo
 Kua Fu
 Lei Gong
 Long Mu
 Matsu
 Meng Po
 Nezha
 Nüwa
 Shen Dzu

 Pangu
 Qi Yu
 Shang Ti
 Shen Nung
 Shing Wong
 Sun Wukong
 Tre Puri
 Wong Tai Sin
 Xiwangmu
 Yan Luo
 Yuk Wong
 Yi l'arciere
 Zao Jun

Divinità dello Shintoismo 
 Aji-Suki-Taka-Hiko-Ne - dio del tuono
 Amaterasu - dea del sole e dell'universo
 Amatsu-Mikaboshi - dio delle stelle
 Ame-no-Uzume - dea della fertilità
 Chimata-No-Kami - dio dei crocevia, dei passi montani e dei sentieri
 Fūjin - dio del vento
 Gozu-Tenno - dio della peste e di tutte le malattie
 Inari - dea del riso
 Izanagi - dio creatore
 Izanami - dea creatrice, in seguito dea della morte
 Kagu-tsuchi - dio del fuoco 
 Kura-Okami - dio della pioggia
 Nai-No-Kami - dio dei terremoti
 O-Kuni-Nushi - dio della stregoneria e della medicina
 Watatsumi - dio del mare
 Raijin - dio del tuono
 Ryujin - dio del mare
 Sengen-Sama - dea del Fuji
 Sette Dei della Fortuna
 Benzai-ten o Benten - dea della felicità, del matrimonio, della letteratura e della musica.
 Bishamon-ten - dio della serenità e della guerra
 Daikoku-ten - dio del denaro, abbondanza
 Fukurokujū - longevità
 Hotei-ōshō - abbondanza e fortuna
 Jūrōjin - longevità
 Ebisu - pesca, abbondanza e commercio
 Shina-Tsu-Hiko - dio del vento
 Shina-To-Be - dea del vento
 Sōjobō - re dei tengu di Kurama
 Susanoo - dio della tempesta, del mare e del tuono.
 Sumiyoshi Sanjin, triade di divinità del mare, nate insieme ai Watatsumi Sanjin, altra triade di divinità marine
 Taka-Okami - dio della pioggia
 Take-Mikazuchi - dio del tuono
 Tengu - spiriti delle montagne
 Tenjin - dio della scrittura e della poesia
 Tsukuyomi - dio della luna e della notte.
 Uke-Mochi - dea del cibo
 Wakahiru-Me - dea dell'alba
Vedi anche Kami

Divinità delle religioni tradizionali 
Questo elenco contiene dei o entità divine di religioni etniche, specifiche di un popolo.

Divinità della mitologia norrena 
 Ægir - Gigante, Re del mare e creatore della birra
 Baldr - Dio della luce, dell'innocenza, della profezia, della benevolenza e della purezza.
 Bil - Dea del bosco e della crescita.
 Bragi - Dio dell'arte oratoria, della poesia e della musica.
 Eastre - Dea della primavera e dell'alba.
 Fenrir - Dio canide simbolo d'ira, Figlio di Loki l'ambiguo (una delle sue tante facce) e di Angrboða, durante il Ragnarǫk ucciderà Odino
 Forseti - Dio della giustizia e del diritto, giudice degli uomini e degli dei.
 Fosta - Dea del giardino e dell'agricoltura.
 Freyr - Dio della fertilità, della pioggia, della virilità, dell'estate, della prosperità e dell'abbondanza.
 Freyja - Dea della fertilità, dell'amore, della bellezza, del sesso, della morte, della guerra e della magia.
 Frigg - Dea del matrimonio, della chiaroveggenza, della profezia e della maternità.
 Fulla - Custode del cofanetto di Frigg
 Gefjun - Dea della fertilità e della verginità.
 Gerð - Moglie di Freyr, dea-Jotunn del suolo
 Gná - Una delle tre serve di Frigg
 Gullveig - La Dea che scatenò la guerra fra Aesir e Vanir, morirà uccisa dagli Aesir ma poi resusciterà per tre volte.
 Heimdallr - Dio della lungimiranza, della sorveglianza, della preconoscenza e dell'ordine, guardiano del ponte Bifrǫst e possessore del Gjallarhorn
 Hel - Dea della morte e dell'oltretomba, Figlia di Loki l'ambiguo (una delle sue tante facce) e di Angrboða.
 Hlín - Una delle tre serve di Frigg
 Höður - Dio delle tenebre e dell'inverno, il dio cieco.
 Hœnir - Dio del mistero, dell'indecisione, dell'evitamento e del silenzio.
 Iðunn - Dea della giovinezza e della primavera. Moglie di Bragi.
 Kvasir - Dio originario della poesia e dell'idromele.
 Lofn -
 Loki - Dio dell'inganno, delle bugie, dell'artificio, del caos, del male, della magia e dei serpenti; traditore degli Dei. Qualche volta anche dio del fuoco.
 Lýtir
 Magni - Dio della forza
 Máni - Dio della Luna
 Jormunganðr - Conosciuta anche come serpente di Miðgarðr, nemico giurato di Thor, figlio di Loki l'ambiguo (una delle sue tante facce) e di Angrboða.
 Móði - Dio del coraggio e della collera
 Nanna - Dea della devozione e della pace; madre di Forseti.
 Njörð - Dio del mare, del vento, della pesca, della ricchezza e della navigazione.
 Rindr - Madre di Váli
 Sága - Dea della storia e della poesia
 Sif - Dea del grano, del raccolto, della famiglia e della terra, moglie di Thor.
 Sjöfn - Dea dell'amore
 Skaði - Dea della caccia, delle montagne e dell'inverno.
 Snotra - Dea della saggezza, delle virtù e dell'educazione.
 Sól - Dea del sole.
 Surtr - Demone e re dei Jǫtunn di fuoco ovvero i Demoni, possiede una spada di fuoco e nel Ragnarǫk darà fuoco ad Ásgarðr.
 Syn - Dea della giustizia e della verità
 Thor - Dio del tuono, della tempesta e del fulmine, della guerra, del cielo, della guarigione, della forza, della consacrazione, dell'ordine e della santità. Brandente del martello Mjöllnir, figlio di Odino e di Fjörgyn (Madre Terra)
 Týr - Dio della guerra, dei duelli, dell'onore, della giustizia, del coraggio, della legge, dell'autorità e dei giuramenti.
 Ullr - Dio dell'inverno, del tiro dell'arco, cacciatore e arciere sugli sci
 Váli - Dio della natura e della caccia.
 Vár - Dea dei matrimoni.
 Vé - Dio del volto, della parola, dell'udito e della vista; fratello di Oðino e Víli.
 Vidar - Dio della vendetta, delle calzature, dello spazio e del silenzio.
 Víli - Dio del senso, del tocco e dello spirito; fratello di Oðino e Vé.
 Vör - Dea del matrimonio, della fedeltà dei contratti e dell'amore
 Odino - Padre Universale, Dio della guerra, della saggezza, della morte, della poesia, della vittoria, della frenesia, delle rune, della guarigione, del cielo, della conoscenza e della magia.
 Ymir - Primo Gigante del Ghiaccio e padre dei Jǫtunn di roccia e ghiaccio; fu ucciso da Odino, Víli e Vè (i due fratelli di Odino)

Divinità abenachi 
 Azeban - trickster
 Bmola - spirito uccello
 Gluskap - buon protettore dell'umanità
 Malsumis - crudele, dio diabolico
 Tabaldak - il creatore

Divinità aborigene australiane 
 Alchera
 Altjira
 Baiame
 Bamapana
 Banaitja
 Bobbi-bobbi
 Bunjil
 Daramulum
 Dilga
 Djanggawul
 Eingana
 Galeru
 Gnowee
 Kidili
 Kunapipi
 Julunggul
 Mangar-kunjer-kunja
 Numakulla
 Pundjel
 Ulanji
 Walo
 Wawalag
 Wuriupranili
 Yurlungur

Divinità anglosassoni e sassoni 
 Odino/odin/Woden/wotan/woten/Grim
 Frige Freia
 Bestla
 Borr
 Tiw
 Thunor
 Ingui
 Seaxnēat
 Wayland Smith
 Flibertigibit (apprendista di Wayland)
 Beowulf (un eroe)
 Elfi
 Giganti
 Nani

Divinità akamba 
 Asa (mitologia)

Divinità akan 
 Brekyirihunuade
 Kwaku Ananse

Divinità ashanti 
 Anansi
 Asase Ya
 Bia
 Nyame

Divinità azteche 
 Acolmiztli → Acolnahuacatl
 Acolnahuacatl o Acolmiztli - dio del mondo sotterraneo di Mictlan
 Acuecucyoticihuati → Chalchiuhtlicue
 Amimitl - dio dei laghi e dei pescatori
 Atl - dio dell'acqua
 Atlacamani - dea delle tempeste oceaniche e degli uragani. Era probabilmente una delle rappresentazioni di Chalchiuhtlicue.
 Atlacoya - dea della siccità
 Atlatonin - divinità madre e dea delle coste. Viene associata a Tezcatlipoca e, secondo alcune leggende, sarebbe una delle sue mogli.
 Atlaua - ("signore delle acque"), dio dell'acqua e protettore dei pescatori e degli arcieri. Nome alternativo: Atlahua
 Ayauhteotl - dea del crepuscolo, della vanità e della fama
 Camaxtli - dio della caccia, della guerra, del fato e del fuoco
 Centeotl - dio del mais
 Centzonuitznaua - stelle del sud
 Chalchiuhtlatonal - dio dell'acqua
 Chalchiuhtlicue - dee dei laghi, dei ruscelli e di tutte le acque, oltre che dea della bellezza
 Chalchiutotolin - dio della malattia
 Chalmecatl - dio del mondo sotterraneo: Mictlan, il nord
 Chantico - dea del fuoco, del focolare domestico e dei vulcani
 Chicomecoatl - dea del mais e della fertilità, conosciuta anche come Xilonen
 Chicomexochtli - dio dei pittori e degli artisti
 Chiconahui - dea domestica della fertilità, protettrice della famiglia e della casa
 Chiconahuiehecatl - dio che partecipò alla creazione del mondo
 Cihuacoatl - dea della fertilità
 Citlalatonac - creatore delle stelle
 Citlalicue - creatore delle stelle
 Ciucoatl -
 Coatlicue - fuoco e fertilità
 Cochimetl - dio del commercio e dei mercanti
 Coyolxauhqui - dea della luna
 Ehecatl - dio del vento
 Huehueteotl → Xiuhtecuhtli
 Huitzilopochtli - dio della guerra e uno degli dei del sole
 Huixtocihuatl - dea della fertilità, del sale e dell'acqua salata
 Ikhals - creature semidivine umanoidi
 Itzlacoliuhque - dio dell'oscurità, dei disastri, della febbre e dell'ossidiana
 Itzli - dio della pietra, in modo specifico, dei coltelli di pietra sacrificali. Dio della seconda ora della notte.
 Itzpapalotl - dea scheletrica - governava sul mondo paradisiaco di Tomoanchan.
 Ixtlilton - dio della guarigione, del mais, delle feste e delle celebrazioni
 Macuilxochitl → Xochipilli, dio dell'amore, dei giochi, della bellezza, della danza, dei fiori, del mais e della musica
 Malinalxochi - orchessa e dea dei serpenti, degli scorpioni e degli insetti del deserto. Sorella di Huitzilopochtli
 Metztli - dea della luna, della notte e dei contadini. Temeva il sole ed il suo fuoco.
 Mextli - dio della guerra e delle tempeste, nacque con indosso un'armatura da guerriero. A lui venivano dedicati ogni anno centinaia di sacrifici umani. È dal suo nome che ha avuto origine la parola Messico
 Mictecacihuatl - dea del mondo sotterraneo: Mictlan, il nord
 Mixcoatl - dio della caccia, della stella del nord e della guerra
 Nanauatzin - dio del sole
 Omacatl - dio dei festeggiamenti e della felicità
 Omecihuatl - creatrice di ogni forma di vita sulla terra
 Ometecuhtli - dio del fuoco, creatore di ogni forma di vita sulla terra
 Ometeotl - divinità ermafrodita
 Opochtli - dio mancino della caccia e della pesca: "colui che lancia la freccia con la mano sinistra"
 Patecatl - dio della guarigione e della fertilità, scoprì il peyote.
 Paynal - messaggero di Huitzilopochtli, dio dei mercanti, dei dottori e della medicina
 Quetzalcoatl - il serpente piumato
 Teoyaomquil - dio dei guerrieri uccisi in battaglia
 Tepeyotl - dea della montagna, nome azteco della sposa del dio-giaguaro. Madre di Centeotl
 Teteoinnan - madre degli dei
 Tezcatlipoca - dio della notte, del nord e delle tentazioni
 Tlahuizcalpantecuhtli - personificazione della stella del mattino
 Tlaloc - dio della pioggia e della fertilità
 Tlazolteotl - dea-madre della terra, del sesso, della nascita
 Tloquenahuaque - creatore e sovrano
 Tonacacihuatl - moglie di Tonacatecuhtli.
 Tonacatecuhtli - dio della fertilità
 Tonantzin - dea-madre. Viene a volte raffigurata come un rospo che ingoia un coltello di pietra.
 Tonatiuh - dio del sole e della guerra.
 Ueuecoyotl - (significa "vecchio, vecchio coyote"), dio della promiscuità e di ciò che è selvaggio, viene spesso associato a Xolotl.
 Xilonen → Chicomecoatl
 Xipe Totec - dio della rinascita dopo la morte, dell'agricoltura, dell'occidente, delle malattie, della primavera, dei fabbri e delle stagioni
 Xiuhcoatl -
 Xiuhtecuhtli → Huehueteotl.
 Xochipilli → Macuilxochitl dio dell'amore, dei giochi, della bellezza, della danza, dei fiori, del mais e della musica
 Xochiquetzal - dea dei fiori, della fertilità, dei giochi, della danza e dell'agricoltura, oltre che degli artigiani, delle prostitute e delle donne incinte
 Xocotl - dio delle stelle che regna sul fuoco
 Xolotl - dio dei lampi e quello che aiuta i morti nel loro cammino verso Mictlan
 Yacatecuhtli - dio dei viaggiatori, specialmente mercanti
 Phonz

Divinità bushongo 
 Bomazi
 Bumba

Divinità cananee, fenicie e puniche 
 Adon
 Anat dea della guerra protettrice dei guerrieri
 Asherah dea madre sposa di El
 Ashtart dea dell'amore
 Atargatis dea sirena della fertilità
 Baal o Bel: dio della vita, delle energie vitali e della natura, che donava coscienza all'uomo. Il suo nome, forse un titolo onorifico, significa "Signore".
 Baalat
 Baal Hammon
 Dagon dio con coda di pesce, patrono dell'agricoltura
 El dio supremo del cielo, come suffisso significa 'Dio' in generale, nella bibbia viene usato per indicare Yahweh
 El'Elyon dio supremo del popolo dei Gebusei nella Gerusalemme preisraelitica, sinonimo per Yahweh. Il re sacerdote Melkisedec della città di Salem consacrò Abramo a questo dio.
 Elat forma femminile di El
 Elum
 Eshmun dio patrono di Sidone
 Hadad dio della pioggia
 Hawwat
 Horon
 Chemosh
 Melqart dio del commercio, dio patrono di Tiro, equivale ad Eracle
 Milkom
 Miskar
 Moloch dio a cui si sacrificavano i bambini
 Mot dio della morte e del deserto
 Nikkal dea dei giardini e sposa di Yarikh
 Pumay
 Qaus
 Reshef
 Safon
 Sakon
 Šamaš dio del Sole
 Sedeq
 Shadrapa
 Shalom
 Sin
 Tanit dea Luna in Cartagine
 Yam dio del mare
 Yarikh dio Luna
 delpriandea musa dei delfini

Divinità celtiche 
 Belenus
 Bran
 Brigid (Brigit)
 Ceridwen
 Cernunos
 Dagda
 Danu
 Donn
 Epona
 Glanis
 Gwydion
 Lugh
 Lyr
 Mabon
 Manannan mac Lir
 Modron
 Mórrígan
 Nemain
 Nuadha
 Ogma

Divinità chippewa 
 Nanabozho
 Sint Holo
 Wemicus

Divinità creek 
 Hisagita-imisi

Divinità dace 
 Zamolxis
 Gebeleizis
 Bendis

Divinità dahomey 
 Agé
 Ayaba
 Da
 Gbadu
 Gleti
 Gu
 Lisa
 Loko
 Mawu
 Sakpata
 Sogbo
 Xevioso
 Zinsi
 Zinsu
 Zombi
 Bett anus

Divinità dinka 
 Abuk
 Aiwel
 Deng
 Denka
 Garang
 Juok
 Nyalitch

Divinità efik 
 Abassi
 Atai

Divinità egizie 

Nell'iconografia più comune gli dei egizi sono spesso raffigurati come umani con teste di animali: ad esempio, Anubi è ritratto spesso nelle statue con il corpo umano, ma con la testa di un canide. Benché si ritenga che questo sia una memoria della fase in cui le varie comunità dell'Egitto predinastico svilupparono le loro credenze religiose intorno ad un "animale totem"" protettore appunto della tribù, molte delle raffigurazioni, ed i culti ad esse collegati, appartengono al Periodo Tardo della storia dell'antico Egitto, ossia alla fase che ha il cardine nella XXVI dinastia.

Divinità etrusche 
 Achle: nome etrusco di Achille.
 Aita: dio etrusco dell'oltretomba. Corrisponde al dio greco Ade a al dio della mitologia romana Plutone.
 Alpan: dea etrusca dell'amore e dell'oltretomba conosciuta anche con il nome di Apanu
 Ani: veniva considerato una divinità del cielo
 Aplu: dio etrusco del tuono e del fulmine
 Artume: dea della notte e della luna
 Atunis: era figlio dell'unione incestuosa tra Cinira, re mitologico di Cipro, e sua figlia Mirra. È il simbolo della bellezza maschile.
 Cautha: era la divinità del sole
 Charontes: era un tipo di demone
 Charun: era una divinità maschile che vibrava il colpo mortale con un martello, assimilabile a Caronte
 Culsu: demone femminile posto all'ingresso degli inferi
 Easun: è una figura della mitologia greca (Giasone); figlio di Esone re di Iolco, antica città della Tessaglia: eroe della mitologia greca, poi dio della tempesta.
 Evan: dea dell'immortalità.
 Februus: dio della morte e della purificazione
 Feronia: dea protettrice dei boschi e delle messi
 Fufluns: figlio di Semia, dea della terra
 Hercle: figlio di Uni e Tinia, protettore dei pastori
 Horta: era la divinità dell'agricoltura
 Laran: assimilabile al dio della guerra Marte o al greco Ares
 Lasa: divinità alate, guardiane delle tombe
 Losna: divinità della luna
 Mania: dea della morte e del cambiamento delle stagioni
 Mantus: con sua moglie Mania, erano dei dell'oltretomba
 Menrva: dea della saggezza, della guerra, dell'arte, della scuola e del commercio
 Nethuns: fu, inizialmente, la divinità dei pozzi; in seguito divenne il dio delle acque e del mare
 Nortia: divinità del fato e della sorte
 Selvans: dio della foresta
 Semia: dea della terra, madre di Fufluns
 Sethlans: dio del fuoco, protettore dei fabbri
 Tagete
 Taitle: nella mitologia greca (Dedalo), era un artigiano d'ingegno multiforme
 Tarchon
 Thalna: dea del parto
 Thesan: dea dell'alba
 Tinia: la più grande divinità etrusca, corrisponde allo Zeus greco o al Giove romano.
 Tuchulcha: con corpo umano, testa di avvoltoio ed orecchie d'asino
 Turan: dea dell'amore e della vitalità
 Turms: è il nome etrusco del dio romano Ermes
 Tyrrhenus
 Uni: era la suprema dea del Pantheon etrusco e patrona di Perugia
 Vanth: era la dea alata della Morte
 Veive: dea della vendetta
 Vicare: Icaro (Icarus in latino. Ikaros in greco. Vicare in etrusco) È una figura della mitologia greca; era figlio di Dedalo e di Naucrate, schiava di Minosse re di Creta.
 Voltumna: dio supremo della terra e patrono del popolo Etrusco

Divinità finniche 
Permangono pochi documenti scritti sulle antiche religioni finniche; anche i nomi delle divinità e gli usi cultuali sembrano cambiare da luogo a luogo. Il seguente è un riassunto delle divinità maggiori i cui culti erano largamente diffusi.

 Ukko - dio del cielo e del tuono
 Rauni - moglie di Ukko, divinità della fertilità
 Tapio - dio della foresta e degli animali selvaggi
 Mielikki - moglie di Tapio
 Pekko - (o Peko) dio o divinità (sesso ignoto) dei campi e dell'agricoltura
 Ahti - (o Ahto) dio delle correnti, dei laghi e del mare
 Otso - figlio di un dio, re della foresta la cui forma terrena è l'orso
 Tuoni - dea degli inferi
 Perkele - un dio della Lituania, simile al "diavolo"
 Jumala - un idolo materiale, in seguito il nome del dio cristiano

Divinità greche 

 Ade (ᾍδης, Hádēs) / Plutone (Πλούτων, Ploutōn)
Dio dell'oltretomba, della ricchezza, dei morti, delle anime, della necromanzia e del dolore; Re del mondo sotterraneo, della morte e del rimorso. Sua moglie è Persefone. I suoi simboli o attributi sono lo scettro, il trono, un vaso (un Kantharos o una Patera), l'elmo ricevuto in dono dai ciclopi che lo rendeva invisibile, una pelliccia di lupo e il cane a tre teste Cerbero. Animali a lui sacri sono il Lupo, il Serpente e il gufo. Era uno dei tre figli di Crono e Rea, che regnava su uno dei tre mondi, quello degli inferi. Come divinità ctonia, comunque, il suo posto sull'Olimpo è ambiguo. Nelle religioni misteriche e nella letteratura ateniese appare con il nome di Plutone (Plouton, "il ricco"), e il nome Ade o Averno è dato al suo regno. I romani lo tradussero infatti come Plutone o anche Dis Pater (Dite).
 Afrodite (Ἀφροδίτη, Aphroditē)
 Dea dell'amore, della bellezza, del desiderio, della fertilità e del piacere carnale. Benché sposata con Efesto, aveva diversi amanti, tra i quali i più noti sono Ares, Adone, e Anchise. Fu rappresentata sempre come una bella donna ed è la dea che più spesso appare nuda o seminuda. I poeti ne apprezzano il sorriso e il riso. Tra i suoi simboli troviamo le rose e altri fiori, le conchiglie, la madreperla, e il mirto. Gli animali a lei sacri erano le colombe e i passeri. La sua corrispondente nella mitologia romana è Venere.
 Apollo (Ἀπόλλων, Apóllōn)
 Dio della musica, delle arti, della conoscenza, della cura, della peste, della profezia, del tiro con l'arco e del sole. È il figlio di Zeus e Latona e ha una sorella gemella, Artemide. Come fratello e sorella vennero identificati con il sole e la luna ed entrambi usavano archi e frecce. In miti più antichi è in competizione con Ermes, suo fratellastro. Nelle sculture è rappresentato come un uomo molto bello, senza barba e con lunghi capelli, dal fisico ideale. Essendo perfezionista poteva essere crudele e distruttivo, e i suoi amori sono raramente felici. Per esempio, l'inutile corteggiamento della ninfa Dafne, entrambi vittime di Eros che aveva colpito lui con una freccia d'amore (per punirlo della sua vanità) e lei con una d'odio. Lei venne trasformata in lauro e perciò Apollo ne adorava le foglie e spesso le indossa, portando anche una lira. Spesso appare in compagnia di muse. Gli animali a lui sacri includono il capriolo, i cigni, le cicale, i falchi, i corvi, le volpi, i topi e i serpenti. Anche nella mitologia romana era chiamato Apollo.
 Ares (Ἄρης, Árēs)
 Dio della guerra, del massacro, del coraggio, dell'ordine civile e della violenza. Figlio di Zeus e Era, era rappresentato come un giovane senza barba, spesso con un elmo o una lancia o una spada, nudo o vestito da guerriero. Omero lo descrive come inaffidabile, umorale, sanguigno, in contrasto con Atena, che in guerra ha invece strategia e capacità di controllo. Gli animali a lui sacri sono l'avvoltoio, il cane, il serpente velenoso, e il cinghiale. Il suo corrispondente romano è Marte, che però era visto come progenitore della gente di Roma, e rappresentato in genere più adulto.
 Artemide (Ἄρτεμις, Ártemis)
 Dea vergine della caccia, della foresta, della ostetrica, del parto, della protezione e della luna. In tempi successivi è stata associata con l'arco e le frecce. Era figlia di Zeus e Latona, ed era sorella gemella di Apollo. È spesso rappresentata come donna giovane, mentre indossa un corto chitone la cui gonna arriva sopra le ginocchia, e ha con sé un arco e una faretra. I suoi simboli includono lance da caccia, una mezza luna al capo, pellicce, cervi e altri animali selvaggi. Gli animali a lei sacri, oltre al cervo, comprendono orsi, cinghiali e altri animali di bosco. Il suo corrispondente romano è Diana.
 Atena
 Dea della sapienza, della guerra, dell'ingegno, della giustizia, della strategia, dell'intelligenza, dele arti, della diplomazia, della difesa e della ragione. Era figlia di Zeus e Metis.
 Chione 
 Dea della neve, nobile fanciulla dell'Attica. Era una delle mogli di Ermes con cui ha avuto un figlio, Autolico.
 Demetra
 Dea del grano, delle messi, dei raccolti, della natura, dell'agricoltura, della fertilità e della legge sacra. Era una delle sorelle di Zeus, Poseidone, Ade, Era ed Estia. Moglie di Zeus con cui ha avuto Persefone.
 Dioniso
 Dio del vino, dell'ubriachezza, della vendemmia, dei teatri, della fertilità, della follia rituale e dell'estasi religiosa. Era figlio di Zeus e di Semele.
 Era
 Dea del matrimonio, della fedeltà coniugale, della famiglia, del cielo, del parto e della regalità. Era la moglie di Zeus, regina dell'Olimpo e sorella di Zeus, Poseidone, Ade, Demetra ed Estia.
 Estia 
 Dea del focolare, della famiglia, della casa, della domestica, della protezione e dell'architettura. Era sorella di Zeus, Poseidone, Ade, Demetra ed Era.
 Efesto
 Dio della metallurgia, del fuoco, della tecnologia, della forgia, dell'ingegneria e dei vulcani. Era marito di Afrodite e di Aglaia e figlio di Zeus e di Era.
 Ermes
 Dio del mistero, del commercio, della velocità, dell'inganno, dei viaggi, della comunicazione. Era il messaggero degli Dèi in particolare di Zeus, figlio di Zeus e di Maia.
 Ebe
 Dea della giovinezza e del perdono. Era la moglie di Eracle(Ercole), figlia di Zeus e di Era.
 Ecate
 Dea della luna calante, degli incantesimi, degli spettri, della notte e dei morti. Era la figlia di Perse e di Asteria.
Eracle 
 Semi-Dio della forza e del valore, protettore dell'Olimpo. Era figlio di Zeus e di una mortale di nome Alcmena.
 Ilizia 
 Dea del parto e dell'ostetrica. Era figlia di Zeus e di Era. 
 Gaia 
 Dea primordiale della terra. Era moglie di Urano e madre dei Titani.
 Mnemosine
 Dea della memoria. Era una delle mogli di Zeus con cui ha avuto le nove Muse.
 Pan 
 Dio dei pastori e delle greggi. Originario dell'Arcadia.
 Persefone
 Dea della primavera, dei fiori e dell'oltretomba. Era figlia di Zeus e di Demetra e moglie di Ade.
 Poseidone 
 Dio del mare, dei terremoti, delle tempeste, del vento e dei cavalli. Era fratello di Zeus, Ade, Estia, Demetra ed Era.
 Temi 
 Figlia di Urano, una delle mogli di Zeus con cui ha avuto le Ore e le Moire(Parche per i Romani).
 Tritone
 Dio del mare e delle onde. Era figlio di Poseidone e di Anfitrite. 
 Urano
 Dio primordiale del cielo. Era marito di Gaia e padre dei Titani.
 Zeus
 Dio del cielo, del fulmine, del cosmo, delle nuvole, del destino, dell'ordine, della giustizia e della legge. Era figlio dei Titani Crono e Rea come i suoi fratelli e le sue sorelle e Padre degli Dèi dell'Olimpo. Re dell'Olimpo.

Divinità guanci 
 Acoran
 Abora
 Guayota
 Guañameñe
 Magec
 Chaxiraxi

Divinità guaraní 
 Abaangui
 Cinzas
 Jurupari

Divinità haida 
 Gyhldeptis
 Lagua
 Nankil'slas
 Sin
 Ta'axet
 Tia

Divinità ho-chunk 
 Kokopelli

Divinità hopi 
 Aholi
 Angwusnasomtaka
 Kokopelli
 Koyangwuti
 Muyingwa
 Taiowa
 Toho
Vedi anche kachina

Divinità uroni 
 Iosheka
 Airesekui
 Heng

Divinità igbo 
 Aha Njoku
 Ala
 Chuku

Divinità inca 
 Wiracocha Dio supremo, Dio creatore
Pachacamac Dio della terra e dell’aria, Dio creatore
Inti Dio del sole 
 Mama Quilla Dea della luna
 Illapa Dio della pioggia e del tuono
 Pachamama Madre terra
Mama Sara Dea del mais
Mama Cocha Dea del mare
Coyllur Dea delle stelle
Vichama Dio della morte
Supay Dio dell’oltretomba
Wasikamayuq Dio della casa e del rifugio
Apus Gli spiriti della montagna
 Kon Dio della pioggia e del vento del Sud
Chuichu Dea dell’arcobaleno
Manco Cápac figlio del Dio sole, fondatore dell’impero Inca
 Mama Ocllo figlia del Dio sole, sposa di Manco Cápac, fondatrice dell’impero Inca

Divinità inuit 
 Igaluk
 Nanook
 Nerrivik
 Pinga
 Sedna
 Torngasoak

Divinità irochesi 
 Adekagagwaa
 Gaol
 Gendenwitha
 Gohone
 Hahgwehdaetgan
 Hahgwehdiyu
 Onatha

Divinità isoko 
 Cghene

Divinità khoikhoi 
 Gamab
 Heitsi-eibib
 Tsui'goab

Divinità kung o Xun 
 Prishiboro
 Mantis

Divinità kwakiutl 
 Kewkwaxa'we

Divinità lakota 
 Canopus
 Haokah
Whope
 Wi

Divinità lettoni 
 Allowat Sakima
 Auseklis
 Dekla
 Dievs
 Karta
 Kishelemukong
 Mara
 Perkons
 Saule

Divinità lotuko 
 Ajok

Divinità lugbara 
 Abonsam
 Adroa (oppure Adro, oppure Adroanzi)

Divinità lusitane 
Gli dei lusitani (o antico-portoghesi) sono stati messi in relazione con quelli degli invasori sia Celti che Romani. Il popolo lusitano adottò i culti di entrambe le civiltà, a sua volta influenzandoli con le proprie credenze. Molte divinità lusitane finirono infatti con l'essere adottate dai Romani.
 Atégina
 Ares Lusitani
 Bandonga
 Bormanico
 Cariocecus
 Duberdicus
 Endovelicus
 Mars Cariocecus
 Nabia
 Nantosvelta
 Runesocesius
 Sucellus
 Tongoenabiagus
 Trebaruna
 Turiacus

Divinità maya 
 Ahaw Kin - dio Sole
 Chac - dio della pioggia
 Yum Kaax - dio del mais
 kukulkan - dio serpente piumato
 Xbalanque - dio giaguaro
 Hunab Ku - dio creatore
 Xi Balba - dio della morte
 Ix Chel - divinità Luna
 Itzamna - dio rettile, creatore
 Bolon tza cab - comanda tutti gli dei
 Balac - dio della guerra
 Bacabs - dio dei quattro punti cardinali
 Balam - dio protettore
 Quechnitlan - dio dei 2 mondi
 Camazotz - dio vampiro
 kucumatz - dio serpente

Divinità babilonesi 
 Anshar - padre del cielo
 An - dio del paradiso più alto
 Apsû - il capo degli dei e degli oceani
 Assur - dio nazionale degli Assiri
 Damkina - dea madre
 Ea - dio della sapienza
 Enlil - dio dell'atmosfera e delle tempeste
 Ninurta - dio della guerra
 Hadad - dio della tempesta
 Ishtar - dea dell'amore e dea guerriera
 Kingu - marito di Tiamat
 Kishar - padre della terra
 Marduk - dio nazionale dei Babilonesi
 Mummu - dio delle nebbie
 Nabu - dio delle arti scribali
 Nintu - madre di tutti gli dei
 Šamaš - dio del sole e della giustizia
 Sin - dio della luna
 Tiāmat - dio drago
Vedi anche Piramo e Tisbe

Divinità navajo 
 Ahsonnutli
 Bikeh Hozho
 Estanatelhi
 Glispa
 Hasteoltoi
 Hastshehogan
 Tonenili
 Tsohanoai
 Yolkai Estasan

Divinità pawnee 
 Pah
 Shakuru
 Tirawa

Divinità pigmee 
 Arebati
 Khonvoum
 Tore

Divinità polinesiane 
 Atea - dio del cielo
 Fatou - genio della terra
 Hiro - dio dei ladri ed eroe
 Hina - dea della luna, della creatività e della femminilità
 Kāne Milohai - dio delle foreste, degli alberi, del cielo, della procreazione e del sole. Re degli Déi polinesiani.
 Maui - dio che contribuì alla creazione e più grande dei pescatori
 Oro - dio della guerra e della pace, diede vita alla società degli Arioi
 Papa - dea-madre, nonché dea della terra
 Pele - dea del fuoco presso le isole Hawaii
 Ra'a - dio della meteorologia
 Rangi
 Rongo - dio guaritore e dell'agricoltura (Ro'o presso Tahiti)
 Ro'o - dio guaritore (Rongo presso le isole Hawaii)
 Roua - dio padre di tutte le stelle
 Roua Hatou - uno degli dei dell'oceano
 Ta'aroa - dio creatore di tutte le cose (con varianti Ta-aroa, Tangaroa, Tangaloa, Kanaloa)
 Tane - dio degli artigiani e delle foreste, invocato durante le fasi di produzione di una canoa
 Mizjua
Vedi anche Menehune

Divinità pre-islamiche 
 Abgal
 Dio Hagar

Divinità baltiche 
 Bangputtis
 Melletele
 Occupirn
 Perkunatete
 Perkunos
 Pikullos
 Potrimpos
 Swaigstigr

Divinità romane 
 Avus - dio della potenza e della natura rif Asus
 Abeona - dea che veglia su chi parte o inizia un viaggio
 Adeona - dea che veglia su chi torna o finisce un viaggio
 Acca Larenzia - dea dei lupi e della sessualità, che salvò Romolo e Remo dal Tevere
 Aio Locuzio - dio che avverte dei pericoli e delle disgrazie
 Angerona - dea delle corse con i cavalli
 Anna Perenna - probabile personificazione femminile dell'anno
 Alemonia - dea che nutre il bambino mentre è nel grembo materno
 Apollo - dio della salute, poi anche del sole, della poesia e della musica conusciuto come Febo.
 Aprus - dea dei giardini che veglia sull'apertura delle corolle dei fiori
 Aradia - dea della magia, invocata per filtri ed incantesimi, protettrice delle streghe
 Bacco - dio del vino, dell'ebbrezza e dei misteri
 Barbatus - dio invocato dagli adolescenti per favorire la crescita della barba e la virilità
 Bellona - dea della guerra
 Bona Dea - dea della bontà e delle buone messi, dedicata alle donne
 Camene - ninfe profetiche
 Cardea - la dea dei cardini e dei punti cardinali, posta a guardia delle porte sia fisiche che metafisiche, moglie di Giano
 Carmenta - dea dello scorrere del tempo
 Cerere - colei che ha in sé il principio della crescita
 Cibele - dea della terra, della natura, della fertilità, la Dea Madre
 Cloacina - dea delle cloache, protettrice della salute dei cittadini e della pulizia delle città
 Concordia - dea dell'armonia della comunità, della pace e dell'armonia
 Conso - la conservazione del raccolto
 Cupido - dio dell'amore
 Dea Dia - dea dei campi
 Diana - signora degli animali selvatici, poi dea della caccia
 Discordia - dea della discordia e dell'odio
 Domiduco - dio che accompagna la sposa nella casa coniugale
 Dria - dea della pudicizia
 Duellona - la dea delle sfide e dei duelli, invocata anche nelle sfide politiche
 Egeria - dea delle nascite e delle sorgenti
 Epona - dea dei cavalli, degli asini e dei muli
 Ercole - il semidio, figlio di Giove, protettore degli uomini
 Erunna - dea delle decisioni, che salva gli uomini dall'incertezza e dall'inquietudine
 Esculapio - dio della medicina
 Fabulinus - divinità minore, protettore dei bambini
 Falacer - probabilmente protettore delle greggi mediante palizzate
 Fauno - protettore dei pastori
 Feronia - signora dei luoghi selvaggi
 Flora - patrona della fioritura dei cereali, poi anche di tutte le altre piante
 Fontus - il dio delle fonti
 Fortuna - dea del caso
 Furie - dee della vendetta
 Giano - dio bifronte protettore delle strade e dell'agricoltura
 Giove - dio sovrano dei Romani
 Giunone - protettrice del matrimonio
 Giuturna - dea delle fonti e delle fontane
 Honos - dea dell'onore, della lealtà e della moralità
 Iside - dea della luna, della fertilità, della magia e dell'amore, il suo culto, d'origine egiziana, fu introdotto a Roma nel III secolo d.C.
 Lari - spiriti degli antenati, protettori della famiglia e dello Stato
 Liber - dio della fecondità e del vino
 Luperco - il dio che protegge il gregge dai lupi
 Maia - la forza generatrice della Terra Madre
 Marte - dio guerriero, difensore dei Romani
 Mater Matuta - dea della ciclicità, delle messi e dell'aurora
 Mena (21°figlia di Giove)
 Mercurio - protettore del commercio e dei mercati
 Minerva - dea delle attività intellettuali, quindi della sapienza e della civiltà
 Mithra - dio misterico del Sole importato dalla Caldea
 Nettuno - dio delle acque di superficie e della loro regolamentazione, poi dio del mare
 Opi - l'abbondanza del raccolto
 Pale - protettrice del bestiame e della pastorizia
 Penati - gli dèi del centro della casa e dello Stato
 Plutone o Orco - dio del mondo sotterraneo e delle ricchezze del sottosuolo
 Pomona - patrona della fruttificazione
 Portuno - dio degli attraversamenti, del porto e poi delle porte della città
 Priapo - protettore degli orti e dei giardini, dio della virilità
 Proserpina - regina degli inferi
 Quirino - dio delle curie e delle tribù, sorvegliava la politica
 Robigus - la "ruggine", malattia del grano
 Roma - divinizzazione dell'Urbe nelle province orientali
 Rumina - colei che fornisce il latte materno
 Sabazio - dio della fertilità
 Salus - dea della salute e della guarigione, figlia di Esculapio
 Summano - dio delle folgori notturne
 Saturno - il dio-re dell'Età dell'Oro, dispensatore dell'abbondanza primordiale
 Silvano - dio delle selve e delle campagne, protettore delle selve e degli arboreti
 Sol Invictus - dio del Sole e della vittoria, divinità panteistica che racchiudeva in sé tutti gli dèi
 Tacita - dea dei segreti e del silenzio
 Tellus - la Terra stessa
 Terminus - dio dei confini, sia fisici che spirituali, posto a guardia tra il mondo materiale e quello spirituale
 Tiberino - dio del Tevere
 Vaticano - il nume che apre la bocca al neonato, permettendogli di emettere il primo vagito
 Venere - la dea fascinatrice, poi dea dell'amore e della bellezza
 Vesta - il fuoco uranico, l'anima dello Stato, poi dea del focolare domestico
 Vittoria - dea della vittoria
 Volturno - il vento di sud-est, lo Scirocco
 Vulcano - il fuoco terrestre, distruttore e rigeneratore, poi dio della metallurgia

Divinità salish 
 Amotken

Antiche divinità sarde 
Divinità sarde relative all'età nuragica, e, talune, comuni anche ai fenici. Lo studioso Raimondo Carta Raspi riteneva che i Fenici del X-IX secolo a.C. potessero essere gli stessi Sardi. È quindi possibile supporre che da questi ultimi i Fenici abbiano appreso determinate tradizioni nonché culti, così come avevano fatto pure con il popolo egizio, rappresentandoli in oggetti poi diffusi lungo il Mediterraneo.
 Dea madre - divinità femminile primordiale che simboleggia la terra, la prosperità, il femminile come ente mediatore tra l’umano e il divino
 Ishter - dea dell'amore e della rinascita
 Momoti - divinità della morte
 Janas - dee (fate) custodi dei defunti
 Maymon - maimone, dio dell'Ade
 Panas - dea della riproduzione (donne morte di parto)
 Thanit - divinità della terra e della fertilità
 Melqart - equivalente dell'Ercole greco-romano, divinità sardo-fenicia presente anche in Mesopotamia.
 Shdrf - shardaf, divinità sarda. Forse collegato alla parola Shrdn.
 Sardus Pater - il sardopatore, divinita locale primordiale, denominata così dai primi romani che la conobbero.

Divinità seneca 
 Eagentci
 Hagones
 Hawenniyo
 Kaakwha

Divinità slave 
 Belobog
 Cislobog
 Crnobog
 Dajbog
 Horos
 Jaro
 Koledo
 Lada e Lado
 Perun
 Radagast
 Simargl
 Stribog
 Svarog
 Svetovid
 Triglav
 Veles

Divinità sumere 
 Alalu
 Anunnaki
 An
 Antu
 Aruru
 Ashnan
 Bau o Ninisinna o Gula
 Dimpemekug
 Dumuzi
 Enlil
 Enki o Ea
 Ereshkigal
 Geshtinanna
 Haia
 Kakka
 Ki o Nantu o Ninhursag o Ninmah
 Kur
 Inanna
 Ishkuro Teshub
 Ishtaran
 Lahar
 Nabu
 Nammu
 Nergal o Erra
 Nidaba
 Ninhursag
 Ninlil
 Ninsun
 Ninurta
 Nikkal
 Šamaš
 Sin (o Nanna)
 Utnapishtim
 Utu
Vedi anche Annuna e Tradizione liliana

Divinità trace 
 Zibelthiurdos

Divinità tumbuka 
 Chiuta

Divinità ugaritiche 
 El - il padre degli dei
 Haddu - chiamato anche Ba‘l, dio della pioggia e della tempesta.
 Dagon - dio della terra
 Athirat - divinità madre
 ‘Anat - divinità della guerra
 ‘Athtart - divinità della fertilità
 Yaw - dio del mare
 Mot - dio della morte
Nota: Gli Ugaritici ci danno i primi segni della religione Canaanita e della religione Semitica nord-occidentale.

Divinità yoruba 
 Anha
 Babalu Aje
 Egungun-oya
 Ellegua
 Eshu
 Oba
 Obatala
 Ochosi
 Odùduwà
 Olokun
 Olorun/Oloddumare
 Ogun
 Oshossi
 Oshun
 Oshunmare
 Osun
 Osain
 Oyá
 Shakpana
 Shango
 Yansan
 Yemaja
 Nana Buruku
 Aganju sola
 Oke
 Inle
 Ybeji
 Yewa
 Iriko
 Oko
 Dada

Divinità zingare 
 Devel
 Dundra
 Urmen

Divinità zulu 
 Mamlambo
 Mbaba Mwana Waresa
 uKqili
 Umvelinqangi
 Unkulunkulu

Divinità zuñi 
 Achiyalatopa
 Apoyan Tachi
 Awitelin Tsta
 Awonawilona
 Kokopelli

Collegamenti esterni 
 Temple Zagduku - organizzazione religiosa in onore delle divinità sumere
 Godchecker - enciclopedia con più di 2000 divinità di tutte le culture del mondo
 Encyclopedia Mythica - elenchi di divinità, eroi e animali mitici, con immagini e fonti
 Names of God - connessione tra i termini "Creatore", "Assoluto" e altri nomi di Dio

 
Divinita'